Фрауэнштайн:

 Фрауэнштайн (Каринтия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Фрауэнштайн (Рудные горы) — город в Германии, в земле Саксония.